George Cavendish-Bentinck (1821-1891), homme politique conservateur britannique
 Victor Cavendish-Bentinck (1897-1990), duc de Portland et diplomate britannique

Voir aussi